Ellendale può riferirsi a diversi toponimi:

Ellendale – Carolina del Nord
Ellendale – Dakota del Nord
Ellendale – Delaware
Ellendale – Minnesota
Ellendale – Oregon
Ellendale – Tennessee